Паустовський Костянтин Георгійович
 5269 Паустовський